Декандоль () — фамилия.

Известные носители:
 Декандоль, Огюстен Пирам (1778—1841) — швейцарский и французский ботаник, педагог, один из крупнейших ботаников всех времён, автор одной из первых систем растений.
 Декандоль, Огюстен (1868—1920) — швейцарский ботаник-систематик из династии учёных Декандоль.
 Декандоль, Альфонс (1806—1893) — швейцарский ботаник и биогеограф.
 Декандоль, Казимир (1836—1918) — швейцарский ботаник.